Francesco Netti (1832-1894), peintre italien
 Giovanni Cesare Netti (1649-1686), compositeur et prêtre italien